«Космические течения» () — роман Айзека Азимова, вышедший в 1952 году. Относится к циклу о Галактической империи, куда также входят книги «Звёзды как пыль» и «Камешек в небе». Первая публикация на русском языке в журнале «Техника-молодёжи», № 9-12 за 1965 год и № 1-7 за 1966 год в переводе Зинаиды Бобырь с иллюстрациями А. Побединского".

Сюжет 

Действия сюжета происходит во времена перехода Трантора из региональной державы в государство, контролирующее всю Галактику. К этому времени Трантор контролирует половину обитаемых миров.

Независимая планета Сарк эксплуатирует планету Флорина, зарабатывая за счёт "кырта" — универсального волокна, которое можно выращивать только на этой планете. Попытки разрушить монополию Сарка высаживанием кырта в других местах так и не увенчались успехом, вместо него вырастал только хлопок. Всё пятисотмиллионное население планеты в нечеловеческих условиях занимается добычей кырта под контролем обученных на Сарке соотечественников («резидентов») для нескольких десятков тысяч жителей Сарка («патрульных» и «сквайров»). В то же время Трантор для усиления собственной мощи не против присоединить эти два мира.

Возможную гибель Флорины предсказывает аналитик Межзвездного Космоаналитического Бюро Рик, который после обработки своего мозга психозондом впадает в амнезию. Постепенно ему удаётся восстановить утраченные воспоминания, после чего происходит политический кризис с участием Сарка, Флорины и Трантора. Рик обнаружил, что солнце Флорины из-за прохождения сквозь космические углеродные течения вошло в стадию, предшествующую взрыву новой звезды. Также ему удалось обнаружить взаимосвязь между испускаемым солнцем излучением и загадкой выращивания кырта.

Потеря Флорины, означающая потерю единственного источника огромного богатства, вызывает сильное сопротивление со стороны правителей Сарка — пяти семей Великих сквайров. Однако, осознав факт уничтожения кыртной монополии, они принимают предложение Трантора о выкупе планеты.

Отзывы 

Обозреватель Galaxy Грофф Конклин описал роман как «одно из меньших усилий Азимова, но всё равно значительно превосходящее среднюю космическую оперу.» Боучер и МакКомас нашли Течения аванс от предыдущей работы писателя, назвав её "первоклассным развлечением [которое] гораздо более ловко построено, чем предыдущие предприятия Азимова в этом ключе.

Примечания

Ссылки 
 Страница романа в Лаборатории фантастики

Романы Айзека Азимова
Романы 1952 года
Книги по алфавиту
Галактическая империя